Брандън Силвестри (роден на 6 септември 1979 г.) е американски професионален Кечист. Той е най-известен с имената си Лоу Ки и Сенши в TNA и Кеивал в WWE. Той е бивш PWG шампион и ROH шампион. той е носител на редица турнири и други шампионати за Малките федерации, и е победителят от втория сезон на WWE NXT през 2010 година.

 Интро песни
 The Realist Killaz (Instrumental) By 2Pac с участието на50 Cent (ROH)
 Fighter's Passion By The Immortals (TNA)
 Exploding Helmets By Jim Johnston (WWE)

Завършващи Движения 
 захватката на дракона (Dragon Clutch)
 летящ ритник (Diving Double Foot Stomp)
 черна магия (Black Magic)
 кръш комбо (Crush Combo)

Титли и отличия 
 East Coast Wrestling Association
 ECWA Tag Team Championship (2 пъти) – с American Dragon и Xavier
 Super 8 Tournament (2001)
 ECWA Hall of Fame (Class of 2007)

 Florida Championship Wrestling
 FCW Florida Tag Team Championship (1 път) – с Michael McGillicutty

 Future Of Wrestling
 FOW Heavyweight Championship (1 път)

 Future Wrestling Alliance
 FWA Heavyweight Championship (1 път)

 Impact Championship Wrestling
 ICW Championship (1 път)

 Independent Wrestling Association Mid-South
 Ted Petty Invitational (2006)

 International Wrestling Cartel
 IWC Super Indies Championship (1 път)

 Jersey All Pro Wrestling
 JAPW Heavyweight Championship (3 пъти)
 JAPW Light Heavyweight Championship (1 път)

 Jersey Championship Wrestling
 JCW Championship (1 път)
 JCW Tag Team Championship (1 път) – с Mafia

 Long Island Wrestling Federation
 LIWF Light Heavyweight Championship (1 път)

 Millennium Wrestling Federation
 MWF Heavyweight Championship (1 път, настоящ)

 New Japan Pro Wrestling
 IWGP Junior Heavyweight Championship (1 път)

 Pro Wrestling Zero1
 NWA International Lightweight Tag Team Championship (1 път) – с Leonardo Spanky
 NWA/UPW/ZERO-ONE International Junior Heavyweight Championship (1 път)

 Premiere Wrestling Federation
 PWF Heavyweight Championship (1 път)

 Pro Wrestling Guerrilla
 PWG World Championship (1 път)
 Battle Of Los Angeles (2008)

 Про Kеч (Pro Wrestling Illustrated)
 PWI го класира #26 от 500-те най-добри кечисти в PWI 500 през 2003 г.

 Pro Wrestling WORLD-1
 WORLD-1 Openweight Championship (1 път)

 Ring Of Honor
 ROH Championship (1 път)

 Total Nonstop Action Wrestling
 NWA World Tag Team Championship (3 пъти)1 – с Christopher Daniels и Elix Skipper
 TNA X Division Championship (2 пъти)

 USA Pro Wrestling
 UXA Pro Tag Team Championship (1 път) – с Xavier

 World Wrestling Entertaiment
 Победител в NXT Сезон 2

 World Xtreme Wrestling
 WXW Cruiserweight Championship (1 път)

 Wrestling Observer Newsletter
 Most Underrated Wrestler (2010)
 Worst Worked Match of the Year (2006) TNA Reverse Battle Royal on TNA Impact!

 Други Титли
 ICW (New Jersey) Heavyweight Championship (1 път)
 MCW (Illinois) Tag Team Championship (1 път) – с Airborne

Външни препратки 
 официален уеб сайт 
 Лоу Ки интервю с Genickbruch.com 
 Сенши/Лоу Ки интервю с TheWrestlingVoice.com
 Лоу Ки в Facebook
 Лоу Ки в Twitter

Американски кечисти